SM U-1 – niemiecki okręt podwodny z początku XX wieku
 SM U-1 – austro-węgierski okręt podwodny typu U-1 z okresu I wojny światowej

Zobacz też 
 U-1

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich